Superfund Group – towarzystwo funduszy inwestycyjnych, znane dawniej jako Quadriga
 Team Superfund – zespół startujący w wyścigach samochodowych